Pleket ist ein niederländischer Familienname. Bekannte Namensträger sind

 Henk Pleket (1937–2011), niederländischer Sänger und Musiker (De Havenzangers)
 Henri Willy Pleket (* 1930), niederländischer Althistoriker und Epigraphiker